Bosse kan syfta på:

 Bosse – en smeknamnsform av namnet Bo (namn)
 Bosse (konst) – en modell för målare och skulpturer
 Bosse (musikgrupp) – svenskt hårdrocksband

Efternamn
 Abraham Bosse (1602–1676, fransk kopparstickare
 Harriet Bosse (1878–1961), norsk-svensk skådespelare
 Marie Bosse (–1679), en professionell fransk siare och giftblandare